De Litouwse voetbalclub FBK Kaunas speelt sinds 1996 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FBK Kaunas

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1996
|Intertoto Cup
|Groep 5
|
|FC Nantes
|1-3||1-3 (U)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 5
|
|Lillestrøm SK
|1-4||1-4 (T)||
|-
|
|
|Groep 5
|
|sc Heerenveen
|1-3||1-3 (U)||
|-
|
|
|Groep 5 (4e)
|
|Sligo Rovers
|1-0||1-0 (T)||
|-
|1997
|Intertoto Cup
|Groep 6
|
|Hamburger SV
|1-2||1-2 (T)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 6
|
|Samsunspor
|0-1||0-1 (T)||
|-
|
|
|Groep 6
|
|Leiftur Olafsjördur
|3-2||3-2 (U)||
|-
|
|
|Groep 6 (3e)
|
|Odense BK
|2-2||2-2 (U)||
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|Q
|
|Maccabi Tel Aviv FC
|3-4||1-3 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2000/01
|Champions League
|1Q
|
|NK Brotnjo Čitluk
|4-3||4-0 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="2"|1.5
|-
|
|
|2Q
|
|Rangers FC
|1-4||1-4 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2001/02
|Champions League
|1Q
|
|Sloga Skopje
|1-1 <small>u||0-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2002/03
|Champions League
|1Q
|
|Dinamo Tirana
|2-3||2-3 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2003/04
|Champions League
|1Q
|
|HB Tórshavn
|5-1||1-0 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2Q
|
|Celtic FC
|0-5||0-4 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2004/05
|Champions League
|1Q
|
|Sliema Wanderers
|6-1||2-0 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|2Q
|
|Djurgårdens IF
|0-2||0-0 (U)|| 0-2 (T)
|-
|2005/06
|Champions League
|1Q
|
|HB Tórshavn
|8-2||4-2 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2Q
|
|Liverpool FC
|1-5||1-3 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|1Q
|
|Portadown FC
|4-1||3-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|Randers FC
|2-3||1-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|2007/08
|Champions League
|1Q
|
|Zeta Golubovci
|4-5||1-3 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2008/09
|Champions League
|1Q
|
|FC Santa Coloma
|7-2||4-1 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="4"|3.5
|-
|
|
|2Q
|
|Rangers FC
|2-1||0-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|3Q
|
|Aalborg BK
|0-4||0-2 (U)|| 0-2 (T)
|-
|2008/09
|UEFA Cup
|1R
|
|UC Sampdoria
|1-7||0-5 (U)|| 1-2 (T)
|-
|2009/10 || Europa League || 2Q
| || FK Sevojno ||1-1 <small>u||0-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 19.0

FBK Kaunas
FBK Kaunas